Jarratt ist der Familienname folgender Person:

 John Jarratt (* 1951), ein australischer Schauspieler

Jarratt ist der Name folgender Ortschaft in den Vereinigten Staaten:

 Jarratt (Virginia)

Siehe auch:
 Jarrett